ЧГПИ:
 Чеченский государственный педагогический институт.
 Челябинский государственный педагогический институт — ныне Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.
 Читинский государственный педагогический институт — позже Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского.
 Чувашский государственный педагогический институт — ныне Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева